OSB steht als Abkürzung für:
 Grand Glaize-Osage Beach Airport, IATA-Code eines regionalen Flughafens in Osage Beach, Missouri, USA
 Oberpfälzer Schützenbund e. V., eine Dachorganisation des Sportschießens in der Oberpfalz
 OEM for System Builder, Microsofts OEM-Versionen, siehe Original Equipment Manufacturer
 Oldenburger Schützenbund e. V., als Bezirksverband Dachverband von 185 Schützenvereinen in 16 Kreisen
 Operational Status Bit, ein Begriff aus der Informatik
 Oracle Service Bus, eine Technologie der Softwarefirma Oracle
 Ordo Sancti Benedicti, latein. für die Orden der Benediktiner und Benediktinerinnen
 Ortenau-S-Bahn GmbH, ein ehemaliges Eisenbahnverkehrsunternehmen im Ortenaukreis
 OSB-Platte (Oriented Strand Board), auch Grobspanplatte
 Ortssippenbuch, siehe auch: Ortsfamilienbuch

OSB